Pradello ima više značenja:
 Pradello, Cremona
 Pradello, Lecco
 Pradello, Mantua
 Pradello, Modena